

Agricoltura
 Orléans – vitigno bianco diffuso in Germania

Geografia
Brasile
 Orleans – città dello stato di Santa Catarina
Canada
 Île d'Orléans – isola fluviale lungo il corso del San Lorenzo (Québec)
Francia
 Orléans – città del dipartimento del Loiret (Centro), matrice di tutti gli altri lemmi di questa pagina
Stati Uniti d'America
 Orleans – centro abitato della Contea di Humboldt (California)
 Orleans – città della Contea di Orange (Indiana)
 Orleans – città della Contea di Dickinson (Iowa)
 Orleans – villaggio della Contea di Barnstable (Massachusetts)
 Orleans – villaggio della Contea di Harlan (Nebraska)
 Orleans – villaggio della Contea di Jefferson (New York)
 Orleans – villaggio della Contea di Orleans (Vermont)

Musica
 Orleans – gruppo musicale pop-rock statunitense

Storia
 Borbone-Orléans – dinastia ducale e regale francese
 Contea di Orléans – antico stato francese
 Ducato di Orléans – antico stato francese